Майко — багатозначне слово.

Прізвище 
Майко́ — прізвище, переважно українське.

Відомі носії:
 Майко Віктор Анатолійович (1960) — український дипломат.
 Майко Олександр Федорович — український скульптор.
 Панделі Майко (; 1967) — албанський політик.

Ім'я 
Майко () — жіноче японське ім'я.

 Майко Кано — (; 1988) — японська волейболістка, олімпійська медалістка.

Інші значення 
 Майко (в перекладі з японської — «дитина, що танцює») — учениця гейші в Японії, переважно в Кіото й Токіо.
 Майко (від ) в рязанських говірках — горювальник, людина, що багато бідує, світом нудить.

Примітки 

Українські прізвища